Мацерация (, от  — размягчаю, размачиваю) — разъединение растительных или животных клеток в тканях. Естественная мацерация — результат растворения межклеточного вещества.

 В медицине и патологии — пропитывание тканей (обычно кожи) жидкостью и их набухание.
 В акушерстве — естественное разложение умершего плода внутри матки.
 В фармакологии — процесс настаивания растительных или животных тканей в жидких растворителях — в воде, масле, спирте. См. Настойка (лекарственная форма).
 Мацерация в виноделии — настаивание виноградного сусла на твёрдых компонентах винограда для извлечения из них танинов, антоцианов и других красящих, дубильных веществ и ароматических соединений.
 При изготовлении настоек и некоторых других крепких алкогольных напитков — настаивание растительного сырья на спирту.